Andrzej II – książę Neapolu 834-840
 Andrzej II – król Węgier 1205-1235
 Andrzej II – książę włodzimierski 1250-1252
 Andrzej II Halicki – książę halicki 1308-1323